Ravan est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ravan, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
l'île de Ravan ;
Ravan, un village situé dans la municipalité de Sibinj, comitat de Brod-Posavina ;
 en 
Ravan, une bourgade de l'enclave de Sokh appartenant à l'Ouzbékistan.